Szabó Ágnes (1988. február 27. –) magyar erőemelő, az Orosházi Toldi SE sportolója. 2022-től a Békéscsabai Súlyemelő és Szabadidős SE sportolója.

Sportpályafutása 
2002-től atletizált, majd 2005-től kezdett el az erőemelő sporttal – pontosabban a fekvenyomással – foglalkozni, 90 kg-ban kezdte el a versenyzést.

A plzeňi fekvenyomó Európa-bajnokságon 2011-ben, a nők +84 kg-os kategóriájában bronzérmes lett úgy, hogy – az utolsó, 182,5 kilós gyakorlatával – junior-világcsúcsot állított fel. Az ausztriai Söldenben megrendezett ifjúsági, junior és felnőtt fekvenyomó világbajnokságon – a junior hölgyek +84 kg-jában – 162,5 kg-os teljesítményével aranyérmet szerzett.

Szabó Ágnes új Európa-csúccsal nyert a finnországi fekvenyomó Eb-n, 147,5 kilótt teljesített raw-ban.

Eredmények 

__A forrás helyét lásd itt !

A forrás helye: goodlift

Megjegyzés

Jegyzetek 
Európa csúcs

Magyar női sportolók
1988-ban született személyek
Élő személyek